Une pergola est une petite construction de jardin
 Pergola est une commune italienne de la province de Pesaro et Urbino